LMM steht für:
 Flughafen Los Mochis, IATA-Code des Flughafens von Los Mochis, Mexiko
 Luftmassenmesser (auch Luftmengenmesser), Abkürzung für einen Sensor im Automobilbau
 Linear Mixed Model, eine Klasse statistischer Modelle, siehe Gemischtes Modell
 Lentigo-maligna-Melanom, bösartiger Hauttumor, Unterform des Malignen Melanoms
 Lipomeningomyelozele, Fehlbildung des Zentralnervensystems
 Leitmerkmalmethode, Werkzeug zur Ermittlung der physischen Arbeitsbelastung
 Lithography-based Metal Manufacturing
 Thales LMM, Lenkwaffe Lightweight Multirole Missile

Abkürzung